Calypso, du grec , est originellement le nom d'une nymphe de la mythologie grecque. Le calypso est un genre musical des Antilles.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Calypso est un satellite de Saturne.
 (53) Calypso est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie

Botanique 
 Le Calypso (Asclepias curassavica) est une plante herbacée vivace de la famille des Asclépiadacées.
 Calypso est un genre d'orchidées qui ne comporte qu'une espèce, Calypso bulbosa.
 Le Calypso est un cultivar de pommier domestique d'origine suisse, distribué à partir des années 2010, et dont la pomme peu acidulée est à chair rouge.

Zoologie 
 Macrinus calypso est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Sparassidae.
 Makora calypso est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Desidae.
 Mitophis calypso est une espèce de serpents, de la famille des Leptotyphlopidae.
 Mysmena calypso est une espèce d'araignées aranéomorphes, de la famille des Mysmenidae.
 Oxypleura calypso est une espèce d'insectes hémiptères, de la famille des Cicadidae (cigales) et de la sous-famille des Cicadinae.
 Partula calypso est une espèce d'escargots terrestres, de la famille des Partulidae.

Chimie et minéralogie 
 L'algorithme et le programme CALYPSO (, « Analyse des structures cristallines par optimisation de l'essaim de particules ») permettent, en partant seulement de la composition chimique d'un composé (hypothétique ou non) et des conditions imposées (température et pression), de prédire la structure cristalline et diverses propriétés dont l'enthalpie libre molaire.

Typographie 
 Calypso est une police d'écriture créée par Roger Excoffon.

Culture et société

Cinéma 
 L'Île de Calypso : Ulysse et le Géant Polyphème est un film muet de Georges Méliès sorti en 1905.
 Calypso@Dirty Jim’s est un film documentaire musical sur le thème du calypso réalisé par Pascale Obolo en 2005.

Danse 
Télémaque dans l'île de Calypso est le titre de plusieurs ballets :
 Télémaque dans l'île de Calypso (1790) de Pierre Gardel, musique d'Ernest Miller ;
 Télémaque dans l'île de Calypso (1777) de Charles Le Picq ;
 Télémaque dans l'île de Calypso (1791) de Jean Dauberval ;
 Télémaque sur l'île de Calypso (1792) de Vincenzo Galeotti ;
 Télémaque sur l'île de Calypso (1813) de Louis Duport.

Entreprises et produits 
 Calypso est un logiciel de courrier électronique.
 Calypso est un logiciel destiné à la finance, commercialisé par la société éponyme basée en Californie.
 Calypso est un standard ISO de billetterie électronique, utilisé notamment pour les cartes Navigo.
 Le Calypso est un appareil photo étanche 24 x 36 sur film 135 conçu par Jean de Wouters, fabriqué par Atoms et distribué par la Spirotechnique. Puis il sera produit ultérieurement par Nikon sous le nom de Nikonos.
 Calypso Soft Drinks est une société britannique de boissons non alcoolisées appartenant à Coca-Cola.
 Calypso est une marque de montres appartenant au groupe Festina Lotus.

Jeux vidéo 
 Calypso est le personnage principal du jeu vidéo de combat motorisé Twisted Metal sur PlayStation.
 Planet Calypso est un univers virtuel de la plateforme de jeu en ligne massivement multijoueur Entropia Universe créée par la compagnie suédoise MindArk sortie en 2003.

Littérature et bande dessinée 
 Calypso est l'épisode IV du roman Ulysse de l'écrivain irlandais James Joyce, sorti en 1922.
 Calypso est un album de bande dessinée franco-belge de Cosey, édité le .
 Calypso est un personnage de la trilogie de romans de fantasy Légendes du monde émergé de Licia Troisi.
 Calypso est un personnage de la série de romans de fantasy Percy Jackson, écrits par Rick Riordan et basés sur la mythologie grecque.
 Calypso est un personnage de fiction appartenant à l'univers des Marvel Comics.
 Calypso est un personnage de la série de bandes dessinées humoristiques françaises Les Petits Mythos, illustrées par Philippe Larbier, scénarisées par Christophe Cazenove et parues en 2012.

Marine 
 Sept navires de la Royal Navy ont été nommés .
 Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom Calypso :
 la Calypso, une gabare portant , lancée en  pour la Compagnie des Indes,
 la , une frégate portant , lancée en  et transformée en chebec en ,
 la , un corsaire acquis en 1758 et détruit dans la baie d‘Audierne par la Royal Navy le ,
 la , une gabare portant , achetée en  et démolie en ,
 la , une frégate de quatrième rang portant  et achetée en 1785,
 la , une frégate de 18 de classe Gloire, portant , lancée le  et vendue en 1814,
 la , une canonnière capturée le  par la Royal Navy,
 la Calypso, une frégate de , portant , lancée en 1808 sous le nom  à Basse-Indre, rebaptisée Calypso en  et démolie en 1841 ;
 La Calypso (Q126), un sous-marin de la classe Circé ;
 La Calypso est le navire utilisé par commandant Cousteau.
 La Calypso II est un projet de navire à turbovoile de l'équipe Cousteau, abandonné.
 Le Calypso est un yacht de 1911 classé monument historique naviguant sur le Lac Léman.
 La Calypso est une frégate de 1830 dont le premier nom était Cérès.

Musique 
 Le calypso est un genre musical des Antilles.

Chanteurs et groupes 
 Banda calypso est un duo musical brésilien de calypso.
 Calypso Rose est une chanteuse trinidadienne de calypso.

Albums 
 Calypso est un album de Harry Belafonte (1956).
 Calypso Man est un album du chanteur trinidadien Edmundo Ros (1958).
 University of Calypso est un album de Andy Narell & Relator (2009).

Titres 
 A Bailar Calypso est une chanson de Elli Medeiros (1987).
 Calypso est une chanson de Michel Berger, interprétée par France Gall (1984).
 Calypso est l'une des trois chansons de l'album En attendant Cousteau de Jean-Michel Jarre (1990).
 Ma Calypso est une chanson de Sébastien Tellier parue en 2014 sur l'album L'Aventura
 Twist Up Calypso est un morceau du chanteur américain Gary U.S. Bonds (1962).

Concours 
 Monarque du Calypso est un concours de chant à Trinité-et-Tobago, qui a lieu chaque année pendant les festivités du carnaval.

Peinture 
 Télémaque et les nymphes de Calypso est un tableau de la peintre néoclassique suisse Angelica Kauffmann.

Sports et loisirs 
 Calypso est un parc aquatique canadien.
 La salle Calypso est une salle de basket-ball à Calais, lieu de résidence du COB Calais.
 Le Swimming Club Calypso est un club de waterpolo évoluant en division 2 nationale (Belgique).

Anthroponyme

Prénom 
Calypso est un prénom féminin, notamment porté par :
 Calypso Botez (1880-1933), une écrivaine roumaine, suffragette et militante pour les droits des femmes ;
 Calypso Valois (1982-), une actrice et auteure-compositrice-interprète de musique pop, française.

Pseudonyme 

 Calypso Rose, de son vrai nom Linda McArtha Monica Sandy-Lewis (1940-), est une chanteuse trinidadienne de calypso ;
 Charlotte Di Calypso, de son vrai nom Charlotte Beillard (1990-), est un mannequin français.

Toponyme

États-Unis 
 Calypso, une ville de Caroline du Nord ;

France 
 l'Île de Calypso, île fluviale de la Dordogne, située sur la commune de Carennac dans le département du Lot ;
 Calypso, lieudit de la commune de Cauterets dans le département des Hautes-Pyrénées, qui possédait un arrêt sur la ligne de Tramway Pierrefitte – Cauterets – Luz ;
 Calypso station de la ligne D du tramway de Bordeaux située sur la commune du Bouscat.

Grèce 
 l'abîme Calypso, un abîme marin situé dans la mer Ionienne au sud-ouest de Pylos, dans la partie la plus profonde de la mer Méditerranée ;

Malte 
 la grotte de Calypso, une grotte naturelle de l'île de Gozo que la légende associe à la grotte de Calypso à Ogygie où la nymphe retint Ulysse prisonnier pendant .

Notes et références 

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux
Homonymie de prénom